La parola ragazzo si riferisce solitamente ad un adolescente o ad un giovane adulto maschio della specie umana. Può riferirsi anche a:
Ragazzo – romanzo di Piero Jahier
Ragazzo – film di Ivo Perilli del 1933
Ragazzo – brano musicale dei album El diablo
Bruno Ragazzo – calciatore italiano